Anthony Kennedy (1810–1892) marylandi szenátor
Anthony Kennedy (1936) az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának bírája